Gmina Dębowiec bezeichnet Landgemeinden in Polen:
 Gmina Dębowiec (Powiat Cieszyński) (dt. Baumgarten), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Schlesien
 Gmina Dębowiec (Powiat Jasielski), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Karpatenvorland